Милковени има више значења:

 Милковени (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Милковени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији